Cintalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cintalapa de Figueroa, ort, Chiapas, 
 Cintalapa (kommun), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar